Stati Uniti d'America
 Walnut Creek – census-designated place della Contea di Mohave, Arizona
 Walnut Creek – città della Contea di Contra Costa, California
 Walnut Creek – villaggio della Contea di Wayne, Carolina del Nord